Васи́лий Митрофа́нович Шати́лов ( — 16 февраля 1995) — советский военачальник, Герой Советского Союза (1945). В последние годы Великой Отечественной войны командир 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова II степени дивизии, воины которой 1 мая 1945 года штурмом овладели рейхстагом и водрузили на нём Знамя Победы. Генерал-полковник (1963).

Биография 

Василий Митрофанович Шатилов родился 17 февраля 1902 года в селе Калмык (ныне — село Октябрьское Поворинского района Воронежской области) в крестьянской семье. Русский.

В Красной Армии с мая 1924 года. Был направлен на срочную службу красноармейцем в 8-й стрелковый полк 3-й стрелковой дивизии Украинского военного округа (полк стоял в Феодосии), откуда через год службы по личному желанию направлен в сентябре 1925 года на учёбу. Член ВКП(б)/КПСС с 1927 года. В 1928 году окончил Тифлисскую пехотную школу. После выпуска направлен в 56-й стрелковый полк 19-й стрелковой дивизии Московского военного округа (г. Бобров), где служил командиром пулемётного взвода, с мая 1931 командиром взвода полковой школы, с октября 1931 командиром-политруком роты, с января 1935 помощником начальника штаба полка. С апреля 1935 года учился в академии.

В 1938 году окончил факультет моторизации и механизации Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С сентября 1938 года служил помощником начальника штаба 10-й танковой бригады Белорусского Особого военного округа (г. Борисов). С августа 1939 года — начальник штаба 27-й отдельной легкой танковой бригады, в этой должности участвовал в освободительном походе советских войск на Западную Украину и Западную Белоруссию 1939 года. В 1940 году бригада была переведена в Ригу. С марта 1941 года — начальник штаба 196-й стрелковой дивизии в Одесском военном округе.

Начало Великой Отечественной войны В. М. Шатилов встретил в той же должности. В составе 18-й армии Южного фронта 12 июля 1941 года дивизия приняла первый бой с противником, но через несколько дней была срочно переброшена в 26-ю армию Юго-Западного фронта. Прошёл с дивизией труднейшие бои Киевской оборонительной операции. В сентябре 1941 года дивизия, бывшая тогда в составе 38-й армии этого фронта, попала в «Киевский котёл». После пленения командира дивизии генерал-майора К. Е. Куликова подполковник Шатилов принял командование и пытался вывести дивизию из окружения. Однако перешёл линию фронта 3 октября 1941 года только во главе группы из 8 бойцов (все вышли в военной форме, с оружием и документами).

14 января 1942 года назначен начальником штаба 425-й стрелковой дивизии, но уже 25 января был направлен в Южно-Уральский военный округ. Там в Бузулуке в апреле 1942 года назначен начальником штаба 200-й стрелковой дивизии, в том же месяце с ней прибыл на Северо-Западный фронт и в составе 11-й армии участвовал в боях под Демянском.

С августа 1942 года по апрель 1944 года — командир 182-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте, с февраля 1944 года — на 2-м Прибалтийском фронте. Под его командованием дивизия участвовала в Демянской наступательной операции 1943 года, а в ходе Старорусско-Новоржевской операции в феврале 1944 года в составе 1-й ударной армии только за двое суток наступления освободила 85 населённых пунктов, в ходе штурма 23-24 февраля 1944 года освободила город Дно, за что была удостоена почётного наименования «Дновская» (26.02.1944).

30 апреля 1944 года назначен командиром 150-й стрелковой дивизии, которой командовал до конца войны. В составе 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта участвовал в Режицко-Двинской, Мадонской, Прибалтийской наступательных операциях. В конце декабря 1944 года дивизия вместе с армией была передана 1-му Белорусскому фронту, где участвовал в Висло-Одерской и Восточно-Померанской наступательных операциях.

16 апреля 1945 года 150-я стрелковая дивизия (79-й стрелковый корпус, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) под командованием генерал-майора Шатилова В. М. прорвала глубоко эшелонированную оборону противника на реке Одер в районе города Врицен и 21 апреля вошла в столицу гитлеровской Германии — Берлин. С 21 апреля по 1 мая В. М. Шатилов руководил действиями дивизии в уличных боях и при штурме рейхстага. К исходу дня 1 мая подразделения дивизии овладели рейхстагом и водрузили на нём дивизионный штурмовой флаг, который затем стал Знаменем Победы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за умелое руководство дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками генерал-майору Шатилову Василию Митрофановичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Послевоенная служба 
До декабря 1946 года продолжал командовать этой дивизией. С декабря 1946 по июнь 1947 года командовал 15-й механизированной дивизией в 3-й ударной армии Группы советских оккупационных войск в Германии, с июня 1947 по июнь 1949 — 207-й стрелковой дивизией в этой же армии, после чего убыл на учёбу в академию. В 1949 году В. М. Шатилов окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова.

С апреля 1949 года командовал 36-й стрелковой Хинганской стрелковой дивизией в Забайкальском военном округе. С июля 1952 по январь 1954 года — командир 18-го гвардейского стрелкового корпуса в Западно-Сибирском военном округе (Омск). С января 1954 по декабрь 1955 года — командир 39-го гвардейского стрелкового корпуса. С февраля 1956 года служил первым заместителем командующего войсками Приволжского военного округа, с декабря 1957 — первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа. С марта 1964 года генерал-полковник В. М. Шатилов — в отставке.

Жил в Москве.

В 1980-х годах входил в редакционную коллегию героико-патриотического литературно-художественного альманаха «Подвиг».

Василий Митрофанович Шатилов скончался 16 февраля 1995 года. Похоронен в Москве на .

Воинские звания 
 Майор (8.09.1938)
 Подполковник (1941)
 Полковник (27.09.1942)
 генерал-майор (2.11.1944)
 генерал-лейтенант (3.08.1953)
 генерал-полковник (22.02.1963)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 6735 (29.5.1945);
 два ордена Ленина (29.5.1945, 15.11.1950);
 орден Октябрьской Революции;
 три ордена Красного Знамени (27.7.1943, 4.11.1944, 5.11.1954);
 два ордена Кутузова II степени (29.7.1944, 6.4.1945);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (14.2.1943);
 советские медали;
 иностранные ордена и медали.

Память 
 Почётный Гражданин города Борисоглебск (1982)
 Мемориальная доска в Воронеже на здании бывшей 6-й Воронежской спецшколы ВВС (ул. Пятницкого, дом № 67, установлена в 1990)
 Его именем в р.п. Шилово Советского района Воронежа названа улица (2010)

Сочинения 
 
 Шатилов В. М. На земле Украины. — М., 1980.
 Шатилов В. М. В боях рожденное знамя. — М.: Советская Россия, 1985.
 Шатилов В. М. А до Берлина было так далеко … — М.: Воениздат, 1987.
 Шатилов В. М. Знаменосцы штурмуют рейхстаг. — 3-е изд. — М.: Молодая гвардия, 1985.

Литература 
 
 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 1. Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2013. — ISBN 978-601-7378-16-5. — С.302.
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975 гг.). Том 2. — Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2015. — ISBN 978-601-7378-65-3. — С. 91—92.
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть вторая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 586 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.548-550.

Ссылки 
 
 Интервью с В. М. Шатиловым — на сайте Красной звезды.
 Документальный рассказ В. М. Шатилова — на сайте Парламентской газеты.
 Статья Василия Шатилова «Поэма о полководце».

Выпускники Тбилисского высшего артиллерийского командного училища
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники штурма Рейхстага
Мемуаристы СССР
Члены КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС